Die Bezeichnung Königliche Oper tragen oder trugen die

 Königliche Oper (Berlin)
 Königliche Oper (Kopenhagen)
 Königliche Oper (Stockholm)
 Königliche Oper (Versailles)

siehe auch: Royal Opera House (Begriffsklärung)